Dorothy Scott :

 Dorothy Scott (1923-2004), actrice britannique ;
  (1957-), athlète jamaïcaine ;